Legg ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Legg (* 1966), walisischer Fußballspieler
 Billy Legg (1948–2022), englischer Fußballspieler
 George Legg (* 1996), englischer Fußballspieler
 Henry Legg (1910–1985), englischer Fußballspieler
 Jenna Legg (* 1997), englische Fußballspielerin
 Richard Legg (* 1952), englischer Fußballspieler
 Wilfred Legg (1906–1973), südafrikanischer Sprinter